

Льотинь — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Льотинь — село в гміні Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства